Sanmartinesi – abitanti di Saint-Martin-Vésubie
Sanmartinesi – abitanti di Saint-Martin-d'Entraunes
Sanmartinesi – abitanti di Saint-Martin-du-Var
Sanmartinesi – abitanti di San Martino (Trecate)
Sanmartinesi – abitanti di San Martino Alfieri
Sanmartinesi – abitanti di San Martino Buon Albergo
Sanmartinesi – abitanti di San Martino d'Agri
Sanmartinesi – abitanti di San Martino della Battaglia
Sanmartinesi – abitanti di San Martino sulla Marrucina